Municipio de Siloam puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Siloam (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Siloam (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.